Shisha Pangma puede hacer referencia a:
 Shisha Pangma, montaña de Himalaya.
 Shisha Pangma, libro del autor Unai Elorriaga.
 Shisha Pangma, grupo de rock de Bilbao.